

Коді — місто, штат Вайомінг
 Коді — селище, штат Небраска